Belga, habitante de la Gallia Belgica en la época romana
 Belga, habitante del reino de Bélgica
 Belga, abreviación de Belga News Agency, la principal agencia de noticias de Bélgica
 Belga, moneda de cinco francos belgas de 1926 a 1944
 Belga, marca de pitillos belgas del 1923 a 2014
 Café Belga situado Ixelles en el edificio de la antigua  "Maison de la Radio", plaza Eugène Flagey
 SS Belga, un barco mercante sueco.
 Beau Belga, un jugador filipino de baloncesto 
Wikipedia:Desambiguación